Мемнон (; Memnon) може да се отнася за:

 Мемнон, в гръцката митология етиопски цар от Троянската война
 Мемнон, генерал на Александър Велики, управител на Тракия от 334 пр.н.е.
 Мемнон Родоски (380–333 пр.н.е.), гръцки военачалник от Родос при Дарий III
 Мемнон Хераклейски, гръцки историк от Хераклея от 1 век.
 Свети Мемнон, египетски Светия от 2 век
 Мемнон Тракийски († 303/305), центурион, мъченик в Тракия
 Мемнон Книгописец, български книжовник от втората половина на 14 век

Други:
 2895 Мемнон, астероид
 Колоси на Мемнон, две древноегипетски масивни каменни статуи
 Мемнон, новела от Волтер от 1750 г.
 Мемнон, 1907 г. основано списание за история на изкуството на Древен Ориент